Коэн, Саша () — американская фигуристка
 Барон Коэн, Саша () — британский актёр